Ollert ist der Familienname folgender Personen:

 Ralf Ollert (* 1960), deutscher Politiker (NPD)
 Simon Ollert (* 1997), deutscher Fußballspieler